Luise – forma tedesca del nome proprio di persona Luisa
Luigi Luise – rugbista italiano
Melchiorre Luise – basso italiano
Nélson Luise – calciatore brasiliano
Roberto Luise – rugbista italiano
Fratelli Luise – umoristi italiani